Amouranth (Houston, Texas; 2 de diciembre de 1993), nombre artístico de Kaitlyn Michelle Siragusa, es una personalidad de Internet, modelo de glamour, youtuber y streamer estadounidense. Es también conocida por sus retransmisiones de ASMR en Twitch, así como por sus directos con poca ropa o bañador en jacuzzis y piscinas hinchables.

Primeros años
Siragusa nació en Houston (Texas) en diciembre de 1993. Fue hija única y creció con una fuerte conexión con los animales. De niña, Siragusa jugaba mucho a los videojuegos y veía anime, lo que más tarde la inspiró a empezar a diseñar disfraces y hacer cosplay. Su tía le enseñó a coser, hizo su primer disfraz para una convención local de Houston y ganó su primer concurso como la princesa Zelda.

Carrera
En 2010, Siragusa cursó Diseño de Moda y Diseño de Vestuario Teatral en la universidad y fue recomendada por su profesor para la Houston Grand Opera y el Ballet de Houston como diseñadora de vestuario. En 2015, creó su propia compañía de personajes para el entretenimiento infantil. Desde el debut de su compañía, ha aparecido varias veces en las emisoras de noticias locales y ha aparecido dos veces en el programa The Little Couple de TLC.

En 2016, Siragusa fue contactada por Twitch, donde le pidieron que se uniera a su plataforma y transmitiera en vivo la elaboración de disfraces. Rápidamente ganó un gran número de seguidores y finalmente redirigió su contenido hacia el baile, el ASMR y el streaming de jacuzzis. A fecha del 14 de octubre de 2022, Siragusa tenía 5,89 millones de seguidores en Twitch.

Siragusa es una de las mayores creadoras de contenido en OnlyFans, ganando más de 1,5 millones de dólares cada mes. El 8 de octubre de 2021, Siragusa fue expulsada de Twitch por quinta vez, así como de Instagram y TikTok. En noviembre de 2021, Siragusa anunció en su Twitter que había comprado una gasolinera, que está alquilando a un Circle K.

En enero de 2022, anunció que también había comprado una empresa de juguetes para piscinas hinchables. En abril de 2022, anunció que dejaba su OnlyFans y las actividades online asociadas para centrarse en Twitch a finales de junio de ese año. En julio de 2022, anunció que iba a crear una empresa que pusiera en contacto a asistentes personales con creadores de contenido.

En octubre de 2022 fue invitada a la TwitchCon, donde cientos de seguidores hicieron cola en la convención para tener unos segundos con Siragusa, dejando que les pisoteara.
 Fue también muy crítica con la organización, ya que llegó a encontrarse con varios acosadores, y puso en duda la correcta seguridad del evento, después de haber recibido amenazas contra su persona y contra su hogar, habiendo tenido que solicitar medidas de seguridad cada vez que viaja fuera.

Vida personal
Siragusa es una amante de los animales y posee dos caballos, Spirit y Kyran, y dos perros, Nox y Bear. Ha dicho en múltiples entrevistas que su razón para dedicarse a la creación de contenidos es ganar suficiente dinero para poder fundar su propio santuario de animales y salvar a perros y ex caballos de carreras no deseados y maltratados.

El 15 de octubre de 2022, Siragusa reveló en vivo que había estado casada durante varios años y alegó que su esposo había sido abusivo.

Referencias

Enlaces externos
 
 
 

Cosplayers de Estados Unidos
Creadores de Onlyfans
Modelos femeninas de Estados Unidos
Personas de Texas
Streamers de Estados Unidos
Youtubers de Estados Unidos